La  des championnats du monde de volley-ball féminin s'est déroulée à Leningrad, en URSS, du 25 août au .

Premier tour

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

Deuxième tour

Classement 1-12

Poule G

Poule H

Classement 13-23

Poule I

Poule J

Demi-finales

Demi-finale 21-23

Demi-finales 17-20

Demi-finales 13-16

Demi-finales 9-12

Demi-finales 5-8

Demi-finales 1-4

Finales

Places 21-22

Places 19-20

Places 17-18

Places 15-16

Places 13-14

Places 11-12

Places 9-10

Places 7-8

Places 5-6

Places 3-4

Places 1-2

Classement final 

1978
Volley-ball feminin
Volley-ball feminin 1978
Volley-ball feminin 1978
Monde feminin 1978
Monde feminin
1978 en Union soviétique